Airuk steht für:
 Airuk (Ailinglaplap), ein Motu des Ailinglaplap-Atolls der Marshallinseln
 Airuk (Maloelap), ein Motu des Maloelap-Atolls der Marshallinseln

AirUK steht für:
 Air UK, ehemalige britische Fluglinie

Abkürzung